Geografia:
 Cambrils: Municipi del Baix Camp.
 Cambrils (Odèn): Entitat de població del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Santa Magdalena de Cambrils: Santuari del municipi de Vallfogona de Ripollès (Ripollès)
 El tossal de Cambrils: Muntanya d'Odèn (Solsonès)

 Història:
 Batalla de Cambrils: Batalla de la Guerra dels Segadors.

Vegeu també 
 Cabrils